Osoby o tym nazwisku:
 Janusz Zathey – polski pianista i pedagog
 Jerzy Zathey – polski historyk
 Tadeusz Zathey – polski dyrygent